Nathan Miller peut désigner :
 Nathan Miller, réalisateur, acteur et assistant-réalisateur français (fils de Claude Miller) ;
  (1868-1953), homme politique et avocat américain.